Cactaceae — família botânica
Catos — antigo povo germânico, também conhecido como cáticos